Cinema e TV
 Behind the Mask (1932), filme com Boris Karloff
 Behind the Mask (1946), filme com Kane Rickmond e George Chandler
 Behind the Mask (1958), filme com Michael Redgrave
 Behind the Mask (1999), filme com Donald Sutherland
 Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon, filme de horror (2006)
 Behind the Mask (documentário), sobre maus-tratos a animais (2006)

Música
Behind the Mask (álbum), de Fleetwood Mac
Behind the Mask (canção), gravada por Michael Jackson
Behind the Mask (EP), da banda Semblant